

Portugal 
 Vila Real — município de Trás-os-Montes
 Vila Real (freguesia) — freguesia sede do município anterior

 Distrito de Vila Real — distrito português sediado na cidade anterior
 Diocese de Vila Real — diocese portuguesa sediada na cidade anterior
 Vila Real de Santo António — município do distrito de Faro
 Vila Real de Santo António (freguesia) — freguesia sede do município anterior

Espanha 
 Vila Real (Olivença) — povoação do município de Olivença
 Vila-real — município da província de Castelló

Municípios do Brasil
 Cuiabá — no Mato Grosso; no passado chamado Vila Real do Senhor Bom Jesus do Cuiabá
 Niterói — no Rio de Janeiro; no passado chamado Vila Real da Praia Grande
 Sabará — em Minas Gerais; no passado chamado Vila Real de Nossa Senhora da Conceição do Sabará

Times de Futebol
 Sport Clube Vila Real — time de Futebol da cidade de Vila Real

Desambiguações de topônimos